Elafonisos, Grieks eiland in de Ionische Zee
Elafonissos (Kreta), de meest zuidwestelijke punt van het Griekse eiland Kreta